Peter Schmidt kan syfta på bland andra:

 Peter Schmidt (1859–1939), svensk veterinär
 Peter Schmidt (1872–1949), rysk iktyolog